

Događaji 

Tul Hostilije (Tullus Hostilius) počeo vladati kao treći kralj Rima (vladao 673. pr. Kr. – 642. pr. Kr.)

Rođenja

Smrti 
 Umire Numa Pompilije, drugi rimski kralj poslije Romula.